Čichavec je české jméno, které se používá pro několik rodů dvou různých čeledí sladkovodních ryb z podřádu labyrintek (Anabantoidei). Jedná se především o rod Helostoma z jednodruhové čeledi čichavcovití (Helostomatidae) a rody Sphaerichthys, Trichogaster a Trichopodus z rozsáhlé čeledi guramovití (Osphronemidae).

Všichni čichavci pocházejí z tropických a subtropických vod jižní a jihovýchodní Asie. Většina čichavců patří mezi oblíbené a často chované akvarijní ryby. Mezi nejčastěji chované čichavce patří čichavec šedý (Trichopodus trichopterus) a čichavec zakrslý (Trichogaster lalius), oba s řadou vyšlechtěných barevných variet. Čichavci rodu Sphaerichthys, jako například čichavec tmavohnědý (Sphaerichthys osphromenoides), patří naopak mezi náročné chovance vhodné pouze pro odborníky. Někteří větší čichavci, jako čichavec zelený (Trichopodus pectoralis) nebo čichavec líbající (Helostoma temminkii) patří ve své domovině mezi významné konzumní ryby.

Druhy označované jménem čichavec

Z čeledi čichavcovití (Helostomatidae):
 rod Helostoma
 čichavec líbající (Helostoma temminkii)
Z čeledi guramovití (Osphronemidae):
 rod Sphaerichthys
 čichavec tmavohnědý (Sphaerichthys osphromenoides)
 čichavec Sphaerichthys acrostoma
 čichavec Sphaerichthys selatanensis
 čichavec Sphaerichthys vaillanti
 rod Trichogaster
čichavec pruhovaný (Trichogaster fasciata)
čichavec medový (Trichogaster chuna)
čichavec pyskatý (Trichogaster labiosa)
čichavec zakrslý (Trichogaster lalius)
 rod Trichopodus
čichavec zelený (Trichopodus pectoralis)
čichavec perleťový (Trichopodus leerii)
čichavec drobnošupinný (Trichopodus microlepis)
čichavec šedý (Trichopodus trichopterus)

Pro rod Osphronemus z čeledi guramovití (Osphonemidae) je v češtině obvykle používáno jméno gurama. Pro druh Osphronemus goramy se ale kromě českého jména gurama velká někdy používá i synonymum čichavec obrovský.

Fotografická galerie 

Labyrintky